Connaraceae är en familj av tvåhjärtbladiga växter. Connaraceae ingår i ordningen harsyreordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Connaraceae 234 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Harsyreordningen